И-21:

 СССР
Обозначение И-21 имели два советских истребителя:
 , также известный как ЦКБ-32, взлетевший в 1936 году.
 Пашинин И-21, также известный как ИП-21, взлетевший в 1940 году.

 Россия
 И-21 — одно из ранних названий Су-57.

Истребители СССР